La frase O Brother, Where Art Thou?, o una variación de esta, aparece en el título de varias obras:

Cine 
 O Brother, Where Art Thou? (2000), película de los hermanos Coen;

Episodios de Los Simpsons 
 Oh Brother, Where Art Thou?, episodio de la 2.ª temporada;
 D’oh, Brother Where Bart Thou? (La Odisea de Homero), miniepisodio dentro de la 13.ª temporada;
 O Brother, Where Bart Thou?, episodio de la 21.ª temporada.